Sainte Aldegonde désigne plusieurs saintes chrétiennes :

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Aldegonde de Maubeuge (née vers 630, † 684), née à Cousolre, fille de Walbert de Hainaut et de Bertille de Thuringe, abbesse à Maubeuge en Hainaut ; fêtée le 30 janvier. 
 Aldegonde de Dronghem († vers 675), moniale à Dronghem près de Gand en Flandre belge ; fêtée le 30 janvier en Orient.

Patronyme 

 Les Sainte-Aldegonde sont une puissante et riche famille de seigneurs et échevins de Saint-Omer (un de leurs fiefs était dans la ville même) :
  Philippe de Sainte-Aldegonde, seigneur de Noircarmes (1530 - 1574) militaire,
 Maximilien de Sainte-Aldegonde ( † ), fils du précédent, comte de Sainte-Aldegonde, baron de Noircarmes, vicomte de Visque, seigneur de Celles et de Genetz (Genech), sénéchal d'Ostrevant, maître d'hôtel des archiducs Albert et Isabelle, gouverneur et capitaine général de l'Artois, chevalier de la Toison d'or..

Références